Příjmení Edwards nosí více významných osobností:

 Anthony Edwards (* 1962) – americký herec a režisér
 Blake Edwards (1922–2010) – americký režisér
 Bruce Edwards Ivins (1946–2008) – americký mikrobiolog
 Clive Edwards (* 1953) – anglický bubeník
 Colin Edwards – motocyklový závodník
 David Alexander Edwards (* 1986) – britský fotbalový záložník
 Dean Edwards (* 1970) – americký herec
 Dilys Elwyn-Edwards (1918–2012) – velšská hudební skladatelka a učitelka
 Duncan Edwards (1936–1958) – anglický fotbalista
 Eddie Edwards (* 1963) – britský skokan na lyžích
 Edward Edwards – rozcestník
 Edwin Edwards (1927–2021) – americký politik
 Eilleen Regina Edwards viz Shania Twain (* 1965) – kanadská zpěvačka
 Gareth Edwards (* 1947) – velšský ragbista
 Gary Edwards (* 1951) – americký herec, profesionální klaun, hudebník, zpěvák, malíř, spisovatel, zakladatel organizace Zdravotní klaun v České republice
 Gwynne Edwards (1909–2000) – velšský violista a pedagog
 Henri Milne-Edwards (1800–1885) – francouzský lékař a přírodovědec
 Joe Edwards (* 1958) – americký astronaut
 John Edwards (* 1953) – americký politik
 John Hall-Edwards (1858–1926) – anglický rentgenolog
 John Paul Edwards – americký fotograf
 John Uzzell Edwards (1934–2014) – velšský expresionistický malíř
 John Victor Edwards přezdívaný Rhino. (1953) – anglický baskytarista
 Jonathan Edwards – více osob (rozcestník)
 Jorge Edwards (1931–2023) – chilský diplomat a spisovatel
 Julie Edwards – literární pseudonym herečky a zpěvačky Julie Andrewsové
 Kenny Edwards (hudebník) (1946–2010) – americký hudebník
 Meredith Edwards (1917–1999) – velšský herec
 Mike Edwards (1948–2010) – anglický violoncellista
 Nokie Edwards (1935–2018) – americký kytarista
 Owen Edwards – rozcestník
 Richey Edwards (1967–1995) – velšský hudebník
 Robert G. Edwards (1925–2013) – britský fyziolog
 Stacy Edwards (* 1965) – americká herečka
 Teddy Edwards (1924–2003) – americký jazzový tenorsaxofonista
 Torri Edwardsová (* 1977) – americká sprinterka

Externí odkazy